Tioga (Pensilvânia)
Tioga (Dacota do Norte)
Tioga (Texas)
Condado de Tioga
Ou ainda:
Tioga Pass

Desambiguações de topônimos